Dina De Santis (née en 1943), actrice italienne ;
 Giulio De Santis (né en 1967), arbitre italien de rugby à XV ;
 Giuseppe De Santis (1917-1997), réalisateur italien ;
 Joe De Santis (1909-1989), acteur et sculpteur américain ;
 Louis De Santis (1927-2022), acteur québécois ;
 Luca de Santis (né en 1978), écrivain italien ;
 Massimo De Santis (né en 1962), arbitre italien de football ;
 Nick De Santis (né en 1967), joueur de soccer canadien ;
 Orchidea De Santis (née en 1948), actrice, chanteuse et animatrice radio italienne ;
 Ornella de Santis (née en 1984), chanteuse allemande ;
 Pablo De Santis (né en 1963), écrivain, journaliste et scénariste argentin ;
 Pasqualino De Santis (1927-1996), directeur de la photographie italien ;
 Reinaldo De Santis (1928-2022), sculpteur italo-argentin ;
 Rita de Santis (1954-), femme politique québécoise ;
 Silvia De Santis (née en 1977), actrice italienne ;
 Tony De Santis (1956-), acteur américain.

Voir aussi 
 Jason DeSantis (né en 1986), joueur américain de hockey sur glace ;
 John DeSantis (1973-), acteur canadien ;
 Mark DeSantis (né en 1972), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.
 Ron DeSantis (né en 1978), homme politique américain.